«Бордж-Бу-Арреридж» — алжирский футбольный клуб из города Бордж-Бу-Арреридж, выступающий в Межрегиональной лиге. Основан в 1931 году.

История 
В 1998 году «Бордж-Бу-Арреридж» впервые в своей истории вышел в главную алжирскую футбольную лигу. По итогам дебютного сезона в Супердивизионе команда покинула его, заняв предпоследнее место в своей группе. На возвращение в элиту алжирского футбола клубу понадобилось два года. Затем он в течение десяти лет не вылетал оттуда. Лучшим результатом «Бордж-Бу-Арреридж» в чемпионате в этот период стало пятое место в сезонах 2004/05 и 2005/06.

В 2009 году, разобравшись в четвертьфинале с командой «Эль-Эульма» и одолев «ЕС Сетиф» по пенальти в полуфинале, «Бордж-Бу-Арреридж» вышел в финал Кубка Алжира. Решающий поединок в Блиде с «Белуиздадом» закончился безголевой ничьёй, и судьба титула решалась в серии послематчевых пенальти, в которых удачливее оказались соперники «Бордж-Бу-Аррериджа».

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Алжира